Isotsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isotsaaret (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Isotsaaret (ö i Lappland), Rovaniemi, 
 Isotsaaret (ö i Egentliga Tavastland), Forssa, 
 Isotsaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar